Monségur puede referirse a: 

 Monségur, comuna francesa situada en Gironda.
 Monségur, comuna francesa situada en Landas.
 Monségur, comuna francesa situada en Lot y Garona.
 Monségur, comuna francesa situada en Pirineos Atlánticos.